Березье — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Успенская волость».

Расположена на левом берегу реки Раслица, в 26 км к юго-востоку от райцентра Великие Луки и в 15 км к северо-западу от волостного центра Успенское.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 12 жителей, на 2010 год — 14 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Федорковской волости.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Великолукского района